Manuela Jabłońska z domu Michalak (ur. 28 kwietnia 1974 w Poznaniu) – uczestniczka reality show Big Brother, prezenterka programu telewizyjnego Maraton uśmiechu.

Życiorys 
W 2001 uczestniczyła w pierwszej polskiej edycji reality show Big Brother, w którym zajęła drugie miejsce.

Po zakończeniu programu razem z pozostałymi uczestnikami Big Brothera wystąpiła w dwóch filmach Jerzego Gruzy: Gulczas, a jak myślisz... (2001) oraz Yyyreek!!! Kosmiczna nominacja (2002). W telewizji TVN przez 3 lata, najpierw z Andrzejem Grabarczykiem, a następnie z Aleksandrą Wolf, współprowadziła program Maraton uśmiechu.

W 2001 została członkiem Unii Wolności. Zajmowała się handlem paramedykamentami.

Pojawiała się gościnnie w serialu Wawa Non Stop (2013).

Życie prywatne 
26 grudnia 2002 wyszła za mąż za Tomasza Jabłońskiego.

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Poznaniu
Ludzie związani z Luboniem
Osobowości telewizyjne związane z TVN
Politycy Unii Wolności
Uczestnicy polskiej edycji Big Brothera
Urodzeni w 1974